Iola ima više značenja:
 Iola
 Iola, Modena
 Iola, Rimini